

Bibliografia de Jack Higgins em ordem cronológica

Observação: No quadro "Obras" as informações quanto ao título em Português e nome do tradutor(a) foram pesquisadas em exemplares dos próprios livros ou ainda em registros disponibilizados on line pela Biblioteca Nacional do Brasil, seja  da Biblioteca Nacional de Portugal.

Escritores da Inglaterra
Romancistas da Inglaterra
Anglicanos do Reino Unido